In 2021 werd het 28ste Campeonato Mineiro Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais, waarbij de competitie het derde niveau was van het Campeonato Mineiro. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 11 september tot 18 december. Uberaba werd kampioen.

Format
21 teams schreven zich in voor de competitie. Araguari, Inter de Minas, Boston City, Patrocinense en Figueirense hadden zich vorig seizoen teruggetrokken vanwege de coronapandemie, maar keerden nu terug. Varginha keerde terug naar het profvoetbal nadat ze in 2010 voor de laatste keer deelgenomen hadden aan competitievoetbal. Mamoré en CAP Uberlândia, die het jaar ervoor uit de Módulo II degradeerden, zagen af van deelname dit jaar. 

Uiteindelijk besloten Esportiva Guaxupé, Ipatinga B, Minas Boca, Nacional de Uberaba, Valeriodoce en XV de Novembro om niet deel te nemen. Itaúna werd vervangen door het in juli opgerichte Manchester Futebol.

De clubs werden over drie groepen verdeeld en speelden heen en terug tegen de teams uit hun eigen groep. De eerste twee clubs en de twee beste derdes plaatsten zich voor de tweede fase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro